Алекса́ндр Бронште́йн:
 Бронштейн, Александр Михайлович (род. 1954) — еврейский общественный деятель, вице-президент Евроазиатского еврейского конгресса.
 Бронштейн, Александр Семёнович (род. 1938) — основатель клиники «Центра эндохирургии и литотрипсии», заслуженный врач РФ.